Црква Успења Пресвете Богородице може бити:

 Црква Успења пресвете Богородице у Баваништу
 Црква Успења Пресвете Богородице у Бачком Јарку
 Црква Успења Пресвете Богородице у Биограду
 Црква Успења пресвете Богородице у Блацу
 Црква Успења Пресвете Богородице у Ваганешу
 Црква Успења Пресвете Богородице у Вођеници
 Црква Успења Пресвете Богородице у Вршцу
 Црква Успења Пресвете Богородице у Габели
 Црква Успења Пресвете Богородице у Готовуши
 Црква Успења Пресвете Богородице у Грачаници
 Црква Успења Пресвете Богородице у Дрежнику
 Црква Успења Пресвете Богородице у Житорађи
 Црква Успења Пресвете Богородице у Инђији
 Црква Успења Пресвете Богородице у Јабланици
 Црква Успења Пресвете Богородице у Ливну
 Црква Успења Пресвете Богородице у Липолисту
 Црква Успења Свете Богородице у Миљковцу
 Црква Успења Пресвете Богородице у Младеновцу
 Црква Успења Богородице (Модрича)
 Црква Успења Пресвете Богородице у Мокром
 Црква Успења Пресвете Богородице у Неродимљу
 Црква Успења Пресвете Богородице у Нишу
 Црква Успења Пресвете Богородице у Палама
 Црква Успења Пресвете Богородице у Попима
 Црква Успења Пресвете Богородице у Прекаји
 Црква Успења Пресвете Богородице Љевишке у Призрену
 Црква Успења Пресвете Богородице у Ражани
 Црква Успења Пресвете Богородице на Старом смедеревском гробљу
 Храм Успења Пресвете Богородице у Травнику
 Саборни храм Успења Пресвете Богородице у Тузли
 Црква Успења Пресвете Богородице у Чачку
 Црква Успења Пресвете Богородице у Челебићима
 Храм Успења Пресвете Богородице у Челебићима (Коњиц)

Такође:
 Гркокатоличка црква Успења Пресвете Богородице у Куцури

Види још 
 Манастир Успења Пресвете Богородице (вишезначна одредница)
 Успење (вишезначна одредница)